Georg Dittmer ist der Name folgender Personen:
* Georg Friedrich von Dittmer (1727–1811), deutscher Kaufmann, Bankier und erster Bauherr des Thon-Dittmer-Palais am Haidplatz in Regensburg
 Georg Friedrich Mantey von Dittmer (1800–1840), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Georg Wilhelm Dittmer (1795–1880), deutscher Verwaltungsjurist und Regionalhistoriker